Lebrija steht für:

 Lebrija, eine Stadt in der Provinz Sevilla, Autonome Region Andalusien, Spanien
 Lebrija (Kolumbien), eine Gemeinde im Departamento Santander, Kolumbien
 Lebrija (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Lebrija ist der Familienname folgender Personen:

 Francisca de Lebrija, spanische Dozentin für Rhetorik